Flen kan syfta på:

Växter
Flenar utgör ett släkte (Phalaris) av gräs, däribland arterna kanariegräs, klotflen, knölflen, rörflen, smalflen och småflen.

Platser i Södermanland
Flens kommun – en kommun i Södermanlands län 1971–
Flen – en tätort i Sverige, 
Flens landskommun – en tidigare landskommun 1863–1948
Flens municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle i Sverige 1901–1948 
Flens stad – en  tidigare administrativ stad 1949–1970
Flens socken – socken, 
Flens församling – en tidigare församling i Strängnäs stift och i Flens kommun –2010
Flens kyrka – kyrkobyggnad, 
Flen, Helgesta-Hyltinge församling – församling i Strängnäs stift, Svenska kyrkan
 Flens distrikt –  ett distrikt i Flens kommun och Södermanlands län 2016–

Platser i övriga Sverige
Flen, Småland, en sjö i Vetlanda kommun,  (3,73 km²)
Flen, Gagnefs kommun, en by i Floda socken, Dalarna,

Musik
Violen från Flen, sång av den svenska vissångaren Ulf Peder Olrog, 1945
Du ringde från Flen, sång av det svenska dansbandet Grönwalls, 1992

Ord